

Населені пункти та їхні частини
 Венґожин — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Венґожин — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Венґожин — частина села Ґури-Пенховські в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки